Az MTV1 jelentései:

 Az M1 tévécsatorna régi neve
 MTV One brit csatorna